Сретение (допустимым вариантом написания также является Сретенье) может означать:
 Сретение — христианский праздник, отмечаемый на сороковой день после Рождества Христова .
 Сретение — славянские народно-христианские традиции праздника.

 «Сретение» — московская региональная общественная организация, учредитель Свято-Филаретовского православно-христианского института.
 «Сретение» — религиозная телекомпания.

См. также 
 Сретение Пресвятой Богородицы и праведной Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи — празднование Русской православной церкви, обыкновенно празднуется 30 марта, если этот день не попадает на время от Лазаревской субботы до Пасхи; иначе переносится на пятницу Светлой седмицы после Пасхи.
 Сретение Владимирской иконы Божией Матери — праздник Русской православной церкви, отмечаемый  .

 Сретение образа Дмитрия Прилуцкого — один из отмечаемых Русской православной церковью дней памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого, отмечается 3 июня.

 День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый 2 февраля.
 Имболк — ирландский праздник, обычно празднуемый 1 или 2 февраля.
 Сретенский монастырь
 Сретенская церковь
 Костёл Сретения
 Сретенка
 Candlemass (англ. Сретение, дословый перевод «месса со свечами») — шведская метал-группа.
 Сретенье (значения)